Credaro – comune italiano
Bruno Credaro – insegnante e saggista italiano
Luigi Credaro – politico, filosofo ed accademico italiano